Hamar Antal (Szolnok, 1925 –?) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
1939-ben tette le a játékvezetői vizsgát, majd különböző labdarúgó osztályokban szerzete meg a szükséges tapasztalatokat. Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett országos, NB. II-es játékvezető. Több mint 100 NB. II-es mérkőzést vezetett. Magyarországon az elsők között alkalmazat az átlós helyezkedési taktikát.
Az NB. I-ben már a felszabadulás előtt partbíró volt. 1965-ben a Szolnoki MÁV Öreg-fiúk – Debreceni VSC Öreg-fiúk mérkőzés levezetésével búcsúzott az aktív játékvezetéstől.

1942-től tagja a Szolnok Megyei Labdarúgó-szövetség Játékvezető Tanácsnak, a Küldő Bizottság elnöke, mellette az Oktatási Bizottság aktív tagja.

Források
 Játékvezető - 1965. VI. évfolyam 2. szám

További információk 
 – a „Szolnok Megyei Néplap” online archívuma, 1963. február (14. évfolyam, 26-49. szám)

1925-ben született személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Szolnokiak